Коси́чка:
 Коса — вид причёски, в которой несколько прядей волос на голове человека сплетаются вместе.
 Разновидность сыра (см. Чечил), имеющая волокнистую консистенцию и выпускаемая в виде переплетённых пучков, напоминающих по виду косу.
 Разновидность хлеба. Примеры: Хала, Плетёнка.

См. также 
 Коса
 Косынка